Longmire, une localité des États-Unis.
Les Longmire Buildings, un district historique dans cette localité.
Le Longmire Administration Building, un bâtiment dans ce district.
Le Longmire Community Building, un bâtiment dans ce district.
La Longmire Service Station, une station-service dans ce district.
Le district historique de Longmire, un autre district historique dans cette localité.
La Longmire General Store, un magasin général dans ce district.
La Longmire Library, une bibliothèque dans ce district.
Le Longmire Museum, un musée dans ce district.
Le Longmire Suspension Bridge, un pont dans ce district.
La Longmire Campground Comfort Station No. L-302, des toilettes publiques dans cette localité.
La Longmire Campground Comfort Station No. L-303, des toilettes publiques dans cette localité.
La Longmire Campground Comfort Station No. L-304, des toilettes publiques dans cette localité.
Longmire, une série télévisée américaine.